Resultaten från herrarnas sprint vid olympiska vinterspelen 2002. Tävlingen avgjordes under den 19 februari 2002. Tävlingen hölls på en bana på 1480 meter som låg i Soldier Hollow, Wasatch Mountain State Park utanför Salt Lake City.

Medaljörer

Resultat

Kvalificering
71 åkare deltog i kvalificeringen varav 16 gick vidare till kvarts-finalerna.

*Marc Mayer diskvalificerades efter att ha testats positivt för blodtransfusion.

Kvartsfinaler
Kvartsfinal 1  

Kvartsfinal 2  

Kvartsfinal 3  

Kvartsfinal 4

Semifinaler
Topp 1-2 gick vidare till A-final om platserna 1-4, topp 3-4 gick till B-final om platserna 5-8.
Semifinalfinal 1   

Semifinalfinal 2

Finaler
A-final 

B-final

Källor
SR/Olympic Sports

Referenser

Sprint